L’école secondaire catholique Paul-Desmarais, inaugurée en février 2016, fournit une éducation en langue française fondée sur des valeurs chrétiennes à Stittsville, près d’Ottawa, en Ontario, au Canada. Elle a été nommée en l’honneur de Paul Desmarais, homme d’affaires canadien.

Historique 
L’école secondaire a ouvert ses portes aux élèves en février 2016, un retard de 5 mois sur la planification d’origine.  Dans l’intervalle, les élèves ont été assignés à une aile séparée de l’école secondaire Pierre-Savard. 

En 2021, une forte croissance démographique a forcé le ministère de l’Éducation de l’Ontario à investir 12 millions $ pour augmenter la capacité d’accueil de l’établissement d’enseignement. À l’époque, 22 salles de classe mobiles sont utilisées pour suppléer au manque de place. 

Le nombre de places disponibles dans le bâtiment est passé de près de 780 à près de 1200. 18 nouvelles salles de classe et une nouvelle boucle d'autobus ont été ajoutées. 

Au cours de la pandémie à coronavirus, l’école catholique Paul-Desmarais a dû être fermée à quelques reprises. Les étudiants et étudiantes ont bénéficié du programme L’Académie d’apprentissage virtuel du CECCE pour continuer leur année scolaire de la maison en mode virtuel.

Administration scolaire 
L’école secondaire catholique Paul-Desmarais est située au 5315 rue Abbott, à Stitsville, à l’ouest d’Ottawa au Canada. Elle est administrée par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) d’Ottawa.

Les écoles primaires Saint-Rémi, Saint-Jean-Paul-II, J.-L. Couroux et certains des secteurs couverts par l’école Roger-Saint-Denis et l’école Élisabeth-Bruyère font partie du même secteur de fréquentation que celui de l’école secondaire catholique Paul-Desmarais.

Vie académique 
L’école secondaire catholique Paul-Desmarais offre un enseignement en langue française basé sur des valeurs chrétiennes de la  à la  année.

On utilise des imprimantes 3D et de la programmation informatique à l’intérieur du carrefour de la créativité pour supporter l’enseignement.

Programme d'enseignement 

L’école offre un programme enrichi, une concentration en créativité, innovation, entrepreneuriat et leadership, des majeures hautes spécialisations en affaires et en sports et le programme FOCUS du CECCE qui permet aux étudiants et étudiantes d’expérimenter des domaines d’activités spécifiques.

Vie étudiantes 
Les élèves peuvent participer à plusieurs activités et comités dont le gouvernement des élèves, le Griffé journal étudiant, La course des Patriotes et Racines album souvenir.

Services 

Un service de cafétéria est offert aux élèves et au personnel de l'école secondaire catholique Paul-Desmarais. Un service d'orientation scolaire est également offert pour aider les élèves à choisir leur carrière.

Le transport scolaire est pris en charge par le Consortium de transport scolaire d'Ottawa.

Plan de l'école 
Avant l’agrandissement de 2021, l’école couvrait une superficie de 132 000 pi2. Le bâtiment de deux étages comporte un gymnase triple, des salles de pratique musicale, des laboratoires de sciences et un atrium avec une section scène et des sièges pour les spectateurs. L’atrium fait office de cafétéria.

À l’extérieur, des terrains de basketball ont été aménagés. Une piste d’athlétisme à six voies de  a été aménagée. Un dôme sportif adapté à la pratique de sports d’équipe d’extérieurs est utilisé à l’année.

Des panneaux solaires ont été installés sur le toit de l’école grâce à un partenariat avec la Ottawa Renewable Energy Co-operative.

Voir aussi

Articles connexes 
 Éducation en langue française en Ontario
 Conseils scolaires de l'Ontario
 École secondaire catholique Béatrice-Desloges
 Collège catholique Samuel-Genest

Liens externes 
 Site officiel de l'école secondaire catholique Paul-Desmarais

Notes et références 

Enseignement en Ontario